UKC steht für:
 United Kennel Club
 University of Kent at Canterbury
 Univerzitetni klinični center für Universätskliniken in Slowenien z. B. von Maribor oder Ljubljana
 North East England (NUTS:UK-Code)

Abkürzung